Censor (Rome), een Romeins ambtenaar die om de vijf jaar werd verkozen om de census (volkstelling) te houden
 Censor librorum, iemand die in de Rooms-Katholieke Kerk boeken keurt vanwege de kerkelijke overheid
 iemand die voor de censuur door een overheid materiaal beoordeelt
 een beoordelaar van kunstvormen: criticus of recensent
 Censor (Nationale Bank), een functie in het bestuur van de Nationale Bank van België